Омега ( — большое «о») — последняя буква греческого алфавита. А также:
 Омега (кириллица) — буква кириллицы, а также обозначение числа 800 в кириллической системе счисления.
 Альфа и Омега (значения) — первая и последняя буквы греческого алфавита. Словосочетание, буквально означающее «начало и конец», «от и до», «от первой и до последней буквы». Часто применяется в названиях художественных произведений.

Омега в математике и информатике 
 Омега-язык (ω-язык) — это множество бесконечно длинных последовательностей символов.
 Ω (Омега) — постоянная, удовлетворяющая уравнению .
 Омега-код Элиаса — универсальный код для кодирования положительных целых чисел, разработанный Питером Элиасом.
 Cω (произносится: си́ оме́га, обычно записывается: Cw или Comega) — язык программирования, расширение языка программирования C#, разработанный Microsoft Research.
 Омега-мэппинг — один из способов изображения процесса общего системного мышления с помощью схем, вид диаграммы связей.

Омега в химии и физике 
 Знаком Ω обозначают Ом — единицу измерения электрического сопротивления в СИ.
 Омега-3, омега-6, омега-9 — классы полиненасыщенных жирных кислот.

 Омега-гиперон (Ω−-гиперон) — элементарная частица из семейства барионов (Ω-барионы).

 ω — угловая частота.

Омега в астрономии 
 Омега (ω) — обозначение звёзд в некоторых созвездиях в системе обозначений Байера буквами греческого алфавита.
 Омега — туманность в созвездии Стрельца.
 NGC 5139 — ω Центавра, шаровое скопление в созвездии Центавр.

Топонимы 
 Бухта Омега — название одной из севастопольских бухт. В бухте находится одноимённый пляж «Омега».

Подразделения специального назначения 
 «Омега» — отряд специального назначения Управления «С» ПГУ КГБ СССР
 «Омега» — отряд специального назначения Управления ФСИН России по Республике Хакасия, создан в 1991
 «Омега» — отряд специального назначения внутренних войск МВД Украины (с 2014 года — Национальной гвардии Украины), создан в 2003
 «Омега» — спецподразделение Государственной службы исполнения наказаний Республики Киргизия
 «Omega» — спецподразделение полиции Латвии, создано в 1992
 «Omega» — спецподразделение МВД Грузии, создано в 1993

Музыкальные группы и произведения 
 Omega — венгерская рок-группа.
 Deathspell Omega — французская блэк-метал-группа.
 Omega — альбом британской рок-группы Asia.
 Omega — альбом нидерландской симфоник-метал группы Epica.
 Omega - трэк группы infugue  из альбома Dark matter
 Амега — российская поп-группа.

Автомашины 
 Chevrolet Omega
 Oldsmobile Omega
 Opel Omega

«Омега» как марка технических устройств 
 Омега (самолёт) — советский легкомоторный самолёт конструкции А. Н. Грацианского.
 «Омега» — прототип радиостанции «Север».
 «Омега» — радиоприёмник Р-311.
 Omega (компания) — швейцарская часовая компания, выпускающая часы под одноимённой маркой.
 Омега (компания) — российская компания по разработке и внедрению программного обеспечения для управления предприятиями, комплексной автоматизации бухгалтерского и налогового учёта средних и крупных российских предприятий.
 Omega (навигационная система) — система радионавигации.
 Омега — советская программа разработки лазерного оружия высокой мощности для ПВО.
 «Омега» — название советских космических аппаратов типа Космос-14 и Космос-23.
 «Омега» — моторная лодка.

«Омега» в художественных произведениях, кинематографии и компьютерных играх 
 Omega (Вавилон-5) — вымышленный класс космических кораблей в телесериале «Вавилон-5».
 Омега (Mass Effect) — название космической станции в виде медузы в вымышленной вселенной Mass Effect.
 Вариант «Омега» — советский пятисерийный художественный фильм, снятый в 1975 году режиссёром Антонисом-Янисом Воязосом.
 Омега Суприм (Омегатор) — персонаж-робот из мультсериала «Трансформеры».
 «Человек Омега» — американский фантастический фильм 1971 года режиссёра Бориса Сагала. Одна из экранизаций романа Ричарда Мэтисона «Я — легенда».
 Омега-персонаж из Fortnite
 I Am Ωmega, букв. «Я — Омега» (Я воин) — американский художественный фильм 2007 года режиссёра Гриффa Фёрстa, экранизация романа Ричарда Мэтисона «Я — легенда».
 Омега-молекулы — один из видов оружия в вымышленной вселенной «Звёздного пути».
 Миры Омега — один из классов звёздных систем в вымышленной вселенной компьютерной игры Freelancer.
 God of War — используется символ Омега, как символ войны, конца.
 Омега — в дополнении SimCity Города будущего — высокотехнологичная субстанция, вызывающая зависимость. Производится корпорацией OmegaCo из нефти и железной руды.
 Омега (одиночка) — один из разрядов оборотней в телесериале "Волчонок". 
 Омега Флауи — персонаж из игры Undertale.
 Е-123 Омега - персонаж из серии игр про ежа Sonic 
 В American McGee's Alice и Alice Madness Returns главная героиня, Алиса Лидделл, носит кулон в виде символа омеги
 Омега - персонаж из игры GTA V. Эксцентричный хиппи с ярко выраженными параноидальными наклонностями. Он из тех, кто верит в правительственные заговоры, инопланетян и, по всей видимости, регулярно употребляет запрещенные вещества.

Другие значения 
 Омега-шахматы — один из вариантов шахмат, изобретённый Дэниелом МакДоналдом в 1992 году.
 Омега (приборостроительный завод) — приборостроительный завод в г. Уральск (Казахстан).